Dobříč kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Dobříč (okres Plzeň-sever)
 Dobříč (okres Praha-západ)